Die Saison 2020/21 der Regionalliga Nordost war die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 15. August 2020 eröffnet. Vom 21. Dezember 2020 bis zum 22. Januar 2021 sollte eine Winterpause die Saison unterbrechen, auf das Wochenende vom 12. bis zum 13. Juni 2021 wurde der letzte Spieltag terminiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ruhte der Spielbetrieb jedoch bereits seit November 2020; infolgedessen stimmten im März 2021 alle Teilnehmer für einen Saisonabbruch, welcher im April vollzogen wurde.

Da aufgrund der Pandemielage in der abgebrochenen Vorsaison keine Mannschaft sportlich absteigen musste, nahmen 20 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Unter der Voraussetzung, dass ein vom Verband vorgegebenes Hygienekonzept umgesetzt wurde, waren zunächst geringe Anzahlen von Personen auf den Zuschauerrängen zugelassen. Bindend waren hier aber auch die Entscheidungen der jeweiligen Landesregierungen; in Berlin war beispielsweise am 1. Spieltag lediglich die Austragung von Geisterspielen bewilligt.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nordost 2020/21 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:
 zwei Absteiger aus dem Gebiet Nordost der 3. Liga 2019/20:
  Chemnitzer FC
  FC Carl Zeiss Jena
 der in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga unterlegene Meister:
  1. FC Lokomotive Leipzig
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2019/20:
  VSG Altglienicke
  Energie Cottbus
  FSV Union Fürstenwalde
  Hertha BSC II
  BFC Dynamo
  Berliner AK 07
  FC Viktoria 1889 Berlin
  VfB Auerbach
  ZFC Meuselwitz
  SV Lichtenberg 47
  BSG Chemie Leipzig
  FSV Optik Rathenow
  VfB Germania Halberstadt
  SV Babelsberg 03
  Bischofswerdaer FV 08
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Nord) 2019/20:
  Tennis Borussia Berlin
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Süd) 2019/20:
  FSV 63 Luckenwalde

Auswirkungen COVID-19-Pandemie 
Zum 2. November 2020 gab der Verband die Einstellung des Spielbetriebs bis auf Weiteres bekannt. Am 24. März 2021 einigten sich Vertreter aller Teilnehmer sowie des Verbands auf einen Saisonabbruch, der auf einer Präsidiumssitzung am 16. April 2021 ebenso wie der Aufstieg des Quotientenmeisters FC Viktoria 1889 Berlin und der Abstieg des quotientenschwächsten Teilnehmers Bischofswerdaer FV 08 bestätigt wurde.

Auf- und Abstiegsregelung

Regelung zu Saisonbeginn 
Der Meister wäre sportlich direkt für die 3. Liga qualifiziert gewesen. Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 waren darüber hinaus als feste Absteiger in die NOFV-Oberliga vorgesehen. Hätte es mindestens einen Absteiger aus der 3. Liga gegeben, sollte auch die Mannschaft auf Platz 17 absteigen, damit in der kommenden Saison wieder 18 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Im Falle von eventuellen „Mehrabsteigern“ sollte die kommende Saison mit entsprechend mehr Mannschaften bestritten werden.

Regelung aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Durch den von den Vereinen vorgeschlagenen Abbruch der Saison wurde auch diskutiert, wie Auf- und Abstiege geregelt werden sollten. Tabellenführer FC Viktoria 1889 Berlin wurde von den Vereinen einstimmig als Aufsteiger in die 3. Liga zur Saison 2021/22 benannt, bei bis zu zwei Absteigern aus der 3. Liga ist ein Absteiger festgelegt. Der NOFV bestätigte den Abbruch am 16. April 2021 ebenso wie den Aufstieg Viktoria Berlins, den Abstieg des Bischofswerdaer FV und entschied darüber hinaus über den Regionalligaaufstieg der beiden Oberligisten Tasmania Berlin und FC Eilenburg. In der Folgesaison können maximal 22 Vereine am Spielbetrieb teilnehmen.

Statistiken

Tabelle

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Stadien

Wissenswertes – Höchstwerte der Saison 
 Das torreichste Spiel war mit acht Toren das 6:2 des BFC Dynamo gegen den Bischofswerdaer FV 08 vom 6. Spieltag.
 Die höchsten Siege waren mit jeweils vier Toren Differenz:
 das 6:2 des BFC Dynamo gegen den Bischofswerdaer FV 08 vom 6. Spieltag.
 das 5:1 des FC Carl Zeiss Jena beim Berliner AK 07 vom 6. Spieltag.
 Die Partie von Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo vom 9. Spieltag war mit 3.201 Zuschauern die am besten besuchte.

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nordost 2020
2020
Abgebrochene Sportveranstaltung 2021